Mélykút, település Bács-Kiskun megyében
Mélykút, Nagyvenyim része Fejér megyében